French Open 2015 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania odbywały się w dniach 20–22 maja na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2015
French Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet‎